Félix Navarro puede referirse a:

 Félix Navarro Pérez (1849-1911), arquitecto español.
 Félix Navarro Banquer (1906-1983), actor español.
 Félix Navarro Rodríguez (n. 1953), disidente cubano.